Fotbollsallsvenskan 1989 spelades 8 april-1 oktober 1989 och vanns av Malmö FF. Slutspelet spelades 14 oktober-15 november 1989 och vanns av IFK Norrköping som blev svenska mästare genom att besegra Malmö FF i finalspelet. Finalspelet spelades i bäst av tre matcher.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

SM-Slutspel

Slutspelsträd
{{#invoke:RoundN|N4|style=white-space:nowrap
|flex_tree=yes|skipmatch = |omit_blanks = yes|3rdplace = no|score-boxes=3

| | Gais|2|0|2| Malmö FF|2|1|3
| | Örebro SK|1|0|1| IFK Norrköping|1|3|4| | Malmö FF|2|0|0 (3)| IFK Norrköping |0|1|0 (3)}}
Tabellplacering

 Semifinaler 

Final
Spelades i bäst av tre matcher.

IFK Norrköping svenska mästare 1989.

 Skytteligan 
 Allsvenskan 
 16 mål: Jan Hellström, IFK Norrköping
 11 mål: Leif Engqvist, Malmö FF
 10 mål: Patrik Andersson, IFK Norrköping
 8 mål: Tommy Frejdh och Stefan Lindqvist, båda Halmstads BK; Håkan Lindman, Malmö FF; Håkan Sandberg, GIF Sundsvall, samt Peter Karlsson, Örgryte IS

 SM-slutspelet 
 3 mål: Leif Engqvist, Malmö FF
 2 mål: Jonas Lind, IFK Norrköping

 Publiksiffror 
 Högsta publiksiffror 
 13 465: Gais–IFK Göteborg 2–1, Nya Ullevi den 30 augusti 1989
 12 180: IFK Göteborg–Gais 2–2, Nya Ullevi den 11 maj 1989

 Högst publiksnitt per lag 
 5 899: Örebro SK
 5 255: Halmstads BK
 4 791: Gais

Lägsta publiksiffror
410: Västra Frölunda IF–Malmö FF 2–0, Ruddalens IP, 1 oktober 1989
412: Västra Frölunda IF–GIF Sundsvall 1–3, Ruddalens IP, 9 september 1989
554: Västra Frölunda IF–AIK 0–5, Ruddalens IP, 20 maj 1989

 Svenska mästarna 

 Tränare''': Kent Karlsson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1989
1989
Fotbollssäsongen 1989